Сыры:
 Сыры — пищевой продукт, получаемый из молока при его свёртывании.

Населённые пункты 
 Сыры — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Сыры — аал в Аскизском районе Хакасии.